Шарабан — відкритий кінний чи моторний екіпаж, чотириколісний з поперечними лавами чи рядами сидінь.
 Шарабан — розмовна назва будь-якого воза.
 Шарабан — назва скриньки для зимової риболовлі з наплічною лямкою, що застосовується як валіза і сидіння рибалки.
 Шарабан (гриль) — назва пристосування для гарячого коптіння, як правило, риби, і страви, виготовленої таким способом.
 Шарабан — у кримінальному жаргоні — голова (людини).

Примітки